Baburka (wieś) (ukr.: Бабурка) – wieś na Ukrainie w rejonie zaporoskim obwodu zaporoskiego, podległa dołynskej silskiej rady. 
 Baburka (ukr.: Бабурка) – potoczna nazwa chortyckiego rejonu miasta Zaporoże, dzielnicy Zaporoża na prawym brzegu Dniepru.